Glock-35 - австрийский пистолет, разработанный фирмой Glock. 

В 1998 году компания Glock GmbH выпустила модель Glock-35, под патрон .40 S&W. Как и предыдущая модель, разрабатывался для тренировных занятий по стрельбе из пистолета. По своей конструкции представляет базовую модель Glock-17 и является укороченным вариантом Glock 24. Размеры идентичные с Glock 34, но намного тяжелее.  В Glock 35 внесли некоторые изменения, таковым как Glock 34, но под патроном .40 S&W.   Было увеличино кожух-затвор, который получил сверху в передней части продольное отверстие и скошенные передние грани, удленено ствол, увеличили рычаг затворной задержки и магазинную защелку,  снизили усилие на спусковой крючок. Металлические детали обработаны по технологии теннифер. Для удобства удержания имеется рукоятка с выемками под пальцы на передней стороне рукоятки. Под стволом расположены направляющие для крепления аксессуары. Glock 35 обладает теми же качествами, что и все модели семейства Glock. Главным образом создавался для  регулярных стрельб, тренировок и соревнований по практической стрельбе (IPSC). Пистолет стал использоваться различными подразделениями полиции.

Использование в массовой культуре

Компьютерные игры 
Glock используется и в компьютерных играх,  по сей день является самым узнаваемым, популярным пистолетом во всей серии игр. Упоминается в играх таких как Counter-Strike, Escape from Tarkov, Resident Evil 7: Biohazard.

Ссылки 

 Официальный сайт
 Все пистолеты Глок (Описание, ТТХ, фото)
 Подробные статьи по пистолетам Глок, фото, ТТХ

Примечания 
https://worldweapon.info/glock-35

https://vistrel.club/oruzhie/pistolet-glock-35/

https://weaponland.ru/load/pistolet_glock_35/105-1-0-524

https://www.armoury-online.ru/articles/pistols/austria/Glock34-35/

https://memo-randum.net/katalog/ognestrelnoe-oruzhie/pistolety/glok-35-glock-35-40s-w/

Появились в 1998 году в Австрии